Tournalin può riferirsi a:
 Grand Tournalin – montagna delle Alpi Pennine
 Petit Tournalin – montagna delle Alpi Pennine
 Rifugio Grand Tournalin – rifugio delle Alpi Pennine